Lycia hirtarius är en fjärilsart som beskrevs av Stephens 1929. Lycia hirtarius ingår i släktet Lycia och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
hirtarius